

Patronyme 
 Paul Ruto (né en 1960), ancien athlète kényan spécialiste du 800 mètres.
 William Ruto (né en 1966), homme d'État kényan, devenu vice-président en 2013, puis président du Kenya à l'issue de l'élection présidentielle de 2022.
 Rachel Ruto (née en 1968), épouse de William Ruto, Première Dame du Kenya

Fiction 
 Princesse Ruto, un personnage de la série The Legend of Zelda.

Voir aussi 
 Rutto, patronyme kenyan.